Alcoleani – abitanti di Alcolea de Calatrava
Alcoleani – abitanti di Alcolea de Tajo
Alcoleani – abitanti di Alcolea de las Peñas
Alcoleani – abitanti di Alcolea del Pinar
Alcoleani – abitanti di Alcolea del Río